Sindee Jennings (7 de julho de 1986)  é uma atriz pornográfica norte-americana, tendo participado, desde o início de sua carreira em 2006, em mais de 180 filmes, incluindo Who's Nailin' Paylin, uma paródia da então candidata à vice-presidência Sarah Palin, interpretando Palin quando estudante universitária

Ligações externas 

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais do Texas